Kölblinger ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Kölblinger (* 1966), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete
 Hans Kölblinger (1944–1977), österreichischer Goldschmied und Bildhauer
 Josef Kölblinger (1912–1993), österreichischer Goldschmied und Medailleur
 Wolfgang Kölblinger († 2009), österreichischer Extrembergsteiger und Politiker